Fehr:
 Adolf Fehr
 Konrad Fehr
 Oded Fehr